Medellín puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Medellín, localidad del departamento Atamisqui, de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina;
 Medellín, capital y mayor ciudad del departamento de Antioquia, en Colombia;
 Área Metropolitana de Medellín, conurbación colombiana conformada por los municipios cercanos a la ciudad de Medellín;
 Departamento de Medellín, antigua división colombiana con capital en la ciudad del mismo nombre;
 Medellín, municipio de la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura, en España;
 Medellín, municipio de la provincia de Cebú, en Filipinas;
 Medellín, una localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en México;
 Medellín, un municipio del estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en México.

Deporte 
 Deportivo Independiente Medellín, institución deportiva de Medellín, Colombia;

Hidrografía 
 Medellín, cauce fluvial de Colombia;

Música 
 Orquesta Filarmónica de Medellín, orquesta sinfónica de la ciudad de Medellín, Colombia;
 «Medellín», un sencillo de Madonna con Maluma

Organizaciones 
 Cartel de Medellín, extinta mafia de narcotraficantes que se estableció en la ciudad de Medellín, Colombia;

Personas 
 Roberto Medellín Ostos (1881-1941), académico rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 Carlos Medellín Forero Poeta, escritor, abogado y jurista colombiano que murió siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, el 7 de noviembre de 1985 durante la Toma del Palacio de Justicia perpetrada por la guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19).